Ferm ist der Familienname der folgenden Personen: 

 Björn Ferm (* 1944), schwedischer Sportler im Modernen Fünfkampf
 Hanna Ferm (* 2000), schwedische Sängerin
 Ned Ferm (* 1982), amerikanischer Jazzmusiker